Бобков, Валерий Константинович (род. 1948) — советский и российский художник-живописец, общественный деятель.
 Бобков, Валерий Валерьевич (род. 1989) — эстонский и российский хоккеист.